Počet obyvatel Lucemburska v roce 2015 činil odhadem 563 000 lidí.

Imigrace 
Populace cizinců v Lucembursku odpovídají asi 44,5 % celkové populace (v šedesátých lete dvacátého století to bylo 17 %). Imigranti jsou hlavně ze zemí EU, velká část z nich je z Portugalska, Itálie a dvou sousedních zemí, Francie a Belgie. V moderní době se zvýšil počet žadatelů o azyl a imigrantů z východní Evropy a hlavně ze zemí bývalé Jugoslávie.

Jazyky 
V Lucembursku se mluví mnoha jazyky, ale třemi hlavními jsou lucemburština (národní a administrativní jazyk), němčina (administrativní jazyk) a francouzština (administrativní jazyk).

Následující tabulka uvádí procento občanů Lucemburska, kteří umějí lucembursky nebo dvěma a více jazyky.

Náboženství 
Lucembursko je sekulární stát a od roku 1980 je nelegální, aby vláda shromažďovala údaje o náboženském vyznání nebo praktikách. Podle studie Pew Research Center z roku 2010 je 70,4 % obyvatel křesťanského vyznání, 2,3 % muslimského vyznání, 26,8 % nevyznává žádné náboženství a 0,5 % vyznává jiné náboženství.

Demografická statistika 
Demografické údaje Lucemburska od roku 1900.

Reference

Externí odkazy 
 

Lucembursko
Lucemburská společnost